Yerlikaya ist ein türkischer Familienname, gebildet aus den Elementen yerli (einheimisch, hiesig; auch Substantiv) und kaya (der Felsen).

Namensträger 
 Filiz Yerlikaya (1971–2002), kurdische Guerillakämpferin
 Hamza Yerlikaya (* 1976), türkischer Ringer
 Hayrettin Yerlikaya (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Hyp Yerlikaya (* 1970), deutsch-türkischer Werbe- und Modefotograf

Familienname
Türkischer Personenname